Приз Известий 1995 — двадцять восьмий міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 16—21 грудня 1995 року в Москві.

Команди-учасниці

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Найкращий бомбардир 
  Їржі Зеленка 5 (5+0)

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 «Приз Известий» на yandex 

 
Московський міжнародний турнір з хокею
1995 у хокеї з шайбою
1995 у Москві
Грудень 1995
1995 у Росії‎